Kloster La Clarté-Dieu steht für folgende Klöster:

 Kloster Eaunes (La Clarté-Dieu), Zisterzienserabtei in Eaunes, Département Haute-Garonne, Frankreich
 Kloster La Clarté-Dieu (Saint Paterne), Zisterzienserabtei in Saint-Paterne-Racan, Département Indre-et-Loire, Frankreich, unmittelbares Tochterkloster von Cîteaux
 Trappistinnenabtei Clarté-Dieu in Murhesa, Distrikt Cyangugu, Demokratische Republik Kongo